Ambon može značiti:
 Ambon, povišeno mjesto u crkvi, preteča propovjedaonice;
 Ambon (otok), jedan od Molučkih otoka
 Ambon (grad), grad na istoimenom otoku u Indoneziji